Черноручье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Черноручье — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Черноручье — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Черноручье — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Черноручье — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Черноручье — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Черноручье — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Черноручье — деревня в Мглинском районе Брянской области.
 Черноручье — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Черноручье — село в Лазовском районе Приморского края.
 Черноручье — деревня в Псковском районе Псковской области.

Ссылки